

Місто:
 Ямпіль — Вінницька область, Могилів-Подільський район

Селища міського типу:
 Ямпіль — Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська громада 
 Ямпіль — Сумська область, Шосткинський район, Ямпільська селищна громада
 Ямпіль —  Хмельницька область, Шепетівський район, Ямпільська селищна громада

Села:
 Ямпіль — Львівська область, Львівський район
 Ямпіль — Черкаська область, Звенигородський район

 Ямпіль — колишнє село Іванківського району Київської області (відселене після аварії на Чорнобильської АЕС)

Залізниця:
 Ямпіль — залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці у смт Ямпіль Краматорського району Донецької області

 Ямпіль — колишня назва залізничної станції Лепесівка у смт Ямпіль Шепетівського району Хмельницької області (до 1917 року)

Пункт пропуску:
 Ямпіль — пункт пропуску через Державний кордон України на кордоні з Молдовою